Села:
 Петриків — Дніпропетровська область, Покровський район
 Петриків — Тернопільська область, Тернопільський район

Див. також 
 Петриков (значення)